FTR steht für:
 FTR Moto, britischer Hersteller von Motorradteilen
 Finist'air (ICAO-Code), französische Fluggesellschaft
 Frontier Communications (NYSE:FTR), US-amerikanische Telekommunikationsgesellschaft

Abkürzung